Keith Taylor – giocatore di football americano nato nel 1964
Keith Taylor – giocatore di football americano nato nel 1998
Keith Taylor – politico britannico